Zvonimir Vukić – serbski piłkarz, zawodnik Szachtara Donieck
 Ljubo Vukić – chorwacki piłkarz ręczny, zawodnik Agram Medveščak